UFC Fight Night: Nzechukwu vs. Cuțelaba, также известный как UFC Fight Night 215 или UFC on ESPN+ 73 или UFC Vegas 65 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 19 ноября 2022 года на спортивной арене «UFC Apex» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Кеннеди Нзечукву победил Иона Куцелабу техническим нокаутом во 2-м раунде.

Подготовка турнира

Главное событие турнира 
Изнчально в качестве заглавного события турнира запланирован бой в тяжёлом весе, в котором должны встретиться американец Деррик Льюис (#7 рейтинга) и молдованин Сергей Спивак (#12 рейтинга). Однако за несколько часов до начала турнира стало известно, что Льюис снялся с поединка из-за плохого самочувствия. Ранее запланированный соглавный поединок в полутяжёлом весе между Кеннеди Нзечукву и Ионом Куцелабой был повышен организаторами до статуса заглавного боя турнира.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

Все бойцы показали вес в лимитах своих весовых категорий.

Результаты турнира 
Из-за отмены в последний момент первоначального заглавного события бой между Чарльзом Джонсоном и Жалгасом Жумагуловым перенесён в главный кард турнира.

Официальные судейские карточки турнира.

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: бонус не присуждался
 Выступление вечера: Кеннеди Нзечукву, Муслим Салихов, Джэк Делла Маддалена и Наталия Силва

См. также 

 2022 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Счылки 
 

Турниры UFC Fight Night